Halmatettix är ett släkte av insekter. Halmatettix ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Torngräshoppor
Halmatettix